Very ist der Name von:

Personen:
 Jones Very (1813–1880), US-amerikanischer Schriftsteller
 Frank Washington Very (1852–1927), US-amerikanischer Astronom
 Pierre Véry (1900–1960), französischer Schriftsteller und Drehbuchautor

Sonstiges:

 Very (Mondkrater), benannt nach Frank Washington Very
 Very (Marskrater), benannt nach Frank Washington Very
 Véry, Gemeinde im Departement Meuse in Frankreich
 Very (Pet-Shop-Boys-Album), Album der Pet Shop Boys
 Very (Dreamscape-Album), Album von Dreamscape